Фри́дрих III — имя нескольких монархов Европы:
 Фридрих III (ок. 1015/1020—1033) — граф Бара и герцог Верхней Лотарингии.
 Фридрих III (ок. 1122—1190) — герцог Швабии
 Фридрих III (бургграф Нюрнберга) (ок. 1220—1297) — бургграф Нюрнберга
 Фридрих III (король Германии) (1298—1330) — король Германии
 Фридрих III Баденский (1327—1353) — маркграф Бадена с 1348 года
 Фридрих III (маркграф Мейсена) (1332—1381) — маркграф Мейсена, и ландграф Тюрингии с 1349 года
 Фридрих III (герцог Австрии) (1347—1362) — герцог Австрии
 Фридрих III (император Священной Римской империи) (1415—1493) — император Священной Римской империи
 Фридрих III (маркграф Бранденбурга) (ок. 1424—1463) — маркграф Бранденбурга, сеньор Альтмарка
 Фридрих III Мудрый (1463—1525) — курфюрст Саксонии
 Фридрих III Благочестивый (1515—1576) — курфюрст Пфальца
 Фридрих III Гольштейн-Готторпский (1597—1659) — герцог Гольштейн-Готторпский
 Фредерик III (Фридрих) (1609—1670) — король Дании и Норвегии
 Фридрих III (1657—1713) — бранденбургский курфюрст, первый король Пруссии под именем Фридрих I
 Фридрих III (ландграф Гессен-Гомбурга) (1673—1746) — ландграф Гессен-Гомбурга
 Фридрих III (герцог Саксен-Гота-Альтенбурга) (1699—1772) — герцог Саксен-Гота-Альтенбурга
 Фридрих III (1831—1888) — император Германии и король Пруссии в 1888 году.
 Фридрих III Бранденбург-Байрейтский — маркграф Бранденбург-Байрейта